Układ o Ograniczeniu Zbrojeń Strategicznych (Strategic Arms Limitation Treaty)
 Società Autostrada Ligure Toscana – operator włoskich autostrad
 Wielki Teleskop Południowoafrykański (Southern African Large Telescope)
 Tkanka limfatyczna związana ze skórą (Skin Associated Lymphoid Tissue)

Zobacz też 
 Salt